Жакарезинью:

 Жакарезинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Север Пиунейру-Паранаэнси.
 Жакарезинью — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Север Пиунейру-Паранаэнси.